Deze lijst van spelers van het Maltese voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Malta. Vetgedrukte spelers zijn in 2014 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met interland tegen  op 16 november 2014

Maltees voetbalelftal
Malta
Spelers